spanyol nép;
spanyol nyelv;
Spanyolország.